Solana steht für:

 Solana (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Solana (Automobilhersteller), mexikanischer Automobilhersteller
 Solana (Cagayan), Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Solana (Florida), Ort im Charlotte County
 Solana State Forest im US-Bundesstaat Minnesota
 Solana (Blockchain), öffentliches Blockchainprojekt

Solana ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Solana (1931–2016), mexikanischer Diplomat, Politiker und Geschäftsmann
 Javier Solana (* 1942), spanischer Politiker
 Jesús Solana (* 1964), spanischer Fußballspieler
 Moisés Solana (1935–1969), mexikanischer Automobilrennfahrer
 Teresa Solana (* 1962), spanische Schriftstellerin 

Siehe auch:
 Solana Beach
 Solana Generating Station
 Solana Matorral
 Solanas
 Sollana